Виктор Зубрицкий:
 Зубрицкий, Виктор Васильевич (род. 1971) — украинский медиа-менеджер и продюсер.
 Зубрицкий, Виктор Иванович (род. 1946) — советский и российский художник, дизайнер, главный художник Павловопосадской платочной мануфактуры, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).